Niemcy:
 Heißen – dzielnica Mülheim an der Ruhr
 Heißen – dzielnica gminy Obergünzburg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu